Владимир Степанович Басов (24 сентября 1909 год, Санкт-Петербург — дата и место смерти не известны) — передовик производства, токарь Ленинградского завода бумагоделательных машин имени 2-й пятилетки Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в рабочей семье. С 1926 года работал токарем в инструментальном цехе завода бумагоделательных машин в Ленинграде. 

Внёс несколько рационализаторских предложений и изобретений, которые привели к увеличению производительности труда и снижению себестоимости машин. Разработал метод изготовления лопастей бумагоделательной машины из синтетических материалов. В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи  в выполнений заданий седьмой пятилетки, высокое качество изделий и новаторство в работе».

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1966 года
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовое отличие» (12.01.1942)

Примечания

Литература 
 Рабочая энциклопедия: 1921—1985 годы./[Сост. А. Ф. Занин, Р13 Ю. В. Куканов, В. И. Михельсон, Г. И. Панков, С. Ф. Севастьянов. — Л.: Лениздат, 1986, стр. 156
 Музалевский М. В.Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.

Ссылки 

 Рабочая энциклопедия , стр. 156